Grzegorz Wójtowicz (ur. 1947, zm. 2009) – polski ekonomista, prezes NBP
 Grzegorz Wójtowicz (ur. 1989) – polski siatkarz